Перён — коммуна во Франции.
 Перен (город) (:en:Peren) — маленький город в Индии.
 Перен (округ) —  округ в индийском штате Нагаленд.

См. также 
Перен-Огмонтель